Blue Funnel M-Klasse bezeichnet

 eine Stückgutschiffsklasse der Blue Funnel Line, siehe Blue Funnel M-Klasse (1957)
 eine Mehrzweckschiffsklasse der Alfred-Holt-Reedereigruppe, siehe Blue Funnel M-Klasse (1977)